То́кко () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Жарханского национального наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, на правом берегу реки Чары, на расстоянии примерно 52 километров (по прямой) к юго-западу от города Олёкминска, административного центра района. Абсолютная высота — 157 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.
Часовой пояс

История 
В 1936—1953 годах Токко было центром Токкинского района.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,8 %, женщины — соответственно 50,2 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 66 % из 978 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 15 улиц и 2 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса